EN — сокращение, которое может означать:

 EN — обозначение статуса «Находятся под угрозой» (, ) в Красной книге Международного союза охраны природы.
 En (EN, en) — Английский язык.
 .
 en — код английской версии Википедии.

Также 
 EN — Европейские стандарты, например, EN 13402; .
 EN — код 10-4 FIPS для Эстонии.
 EN — бывшее обозначение NATO для Эстонии (сейчас EST).
 EN — почтовое обозначение района Лондона (см. англ. статью EN postcode area).
 en — английское сокращение этилендиамина, органического соединения с формулой C2H8N2.
 EN — код игры Энкаунтер.
 EN — аббревиатура от Elastic Net.
 EN 50102 — стандарт присвоения IK-кода электрооборудованию.

Иностранные организации 
 EN,  — американская некоммерческая организация по поддержке парков.
 EN,  — бывшее английское правительственное агентство, отвечавшее за охрану окружающей среды в Англии.
 EN,  — энвайронменталистская организация в северо-западной Англии.

Культура 
 Einstürzende Neubauten — экспериментальная немецкая музыкальная группа, образованная в 1980 году в Западном Берлине.
 Euronews — новостной канал.

Компании 
 EN — IATA-код итальянской авиакомпании Air Dolomiti.
 EN,  — железнодорожная компания на Ванкувере (Британская Колумбия, Канада) в 2006 переименованная в .

Другое 
 EN,  ( «записна́я», зарегистрированная медсестра) — наименование имеющих разрешение на профессиональную работу медсестёр в Австралии, Новой Зеландии и Гонконге.

См. также 
 Эн